Kabangu ist der Nachname von:
 Célestin Mbuyu Kabangu, kongolesischer Politiker (Innenminister)
 François Kabangu wa Mutela (1924–1995), kongolesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Luebo
 Jean Pierre Tshiamala Kabangu (* 1988), kongolesischer Fußballschiedsrichter
 Kami Kabangu (* 1984), ruandischer Basketballspieler
 Mulota Kabangu (* 1985), kongolesischer Fußballspieler
 Ngola Kabangu, angolanischer Politiker